Мата Којоте има више значења:

 Мата Којоте, Ел Палмар (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Којоте (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику